Les murs de Tallinn () sont un ensemble de murs de fortification construits autour de la vieille ville de Tallinn en Estonie.

Histoire

Constructions dans les remparts 
 

 
Rempart en Estonie
Monument à Tallinn
Vanalinn